

Papírová váha (do 49 kg)

Muší váha (do 52 kg)

Bantamová váha (do 56 kg)

Pérová váha (do 57 kg)

Lehká váha (do 60 kg)

Lehká velterová váha (do 64 kg)

Velterová váha (do 69 kg)

Lehkotěžká váha (do 71 kg)

Střední váha (do 75 kg)

Polotěžká váha (do 81 kg)

Těžká váha (do 91 kg)

Supertěžká váha (nad 91 kg) 

Sportovní seznamy
Mistrovství světa amatérů v boxu